Георги (Герчо) Христов Чекаларов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Георги Чекаларов е роден в 1878 година в костурското село Смърдеш, тогава в Османската империя. Негов брат е Васил Чекаларов, а сестра Зоя Чекаларова. Член е на Костурското братство в София (1899). Присъединява се към ВМОРО и е четник на Манол Розов, а по-късно е самостоятелен войвода. В сражение на 31 май 1903 четата на Лазар Поптрайков е обградена на връх Виняри в Дъмбенската планина, Георги Чекаларов е сред четниците, притекли се на помощ от местността Локвата, но в боя е убит от турски аскер на 2 юни 1903 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Смърдеш
Починали в Дъмбени
Георги
Дейци на Македонските братства